Bellingham kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Bellingham (Massachusetts)
Bellingham (Minnesota)
Bellingham (Washington)

... in Engeland:
Bellingham (Londen), een wijk in Londen
Bellingham (Northumberland), een plaats en civil parish in het Engelse graafschap Northumberland

... in Australië:
Bellingham (Tasmanië), een plaats in de deelstaat Tasmanië